Distretto di Baden – distretto austriaco nella Bassa Austria
 Distretto di Baden – distretto svizzero nel Canton Argovia